Россия была представлена на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2010 года в Барселоне 105 спортсменами. У второй по представительству страны на чемпионате, хозяйки турнира Испании, было на 17 атлетов меньше. Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики перед чемпионатом огласило медальные планы — 25 медалей, из них 12 золотых. Первые дни турнира сложились для россиян удачно, но в последние они не досчитались наград в ряде дисциплин, где они считались фаворитами. В итоге сборная завоевала 24 медали, 10 из которых оказались золотыми, в том числе в двух заключительных дисциплинах турнира — эстафетах 4×400 метров, победив в неофициальном командном зачёте.

Участники

Результаты

Медальный зачёт

Мужчины

Беговые дисциплины

Технические дисциплины

Женщины

Беговые дисциплины

Технические дисциплины 
Q — вышел в следующий раунд, выполнив квалификационный норматив (заняв квалификационное место в забеге) 
q — вышел в следующий раунд, как lucky loser 
WL — лучший результат сезона в мире 
PB — личный рекорд 
SB — лучший результат спортсмена в сезоне
DSQ — дисквалификация

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной России на сайте ВФЛА

Страны на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2010
Россия на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике
Спорт в России в 2010 году